Scout X e Scout X-n, foram as designações da primeira série de foguetes Scout.
Esta pode ser considerada uma etapa de desenvolvimento e uso 
simultâneos desse veículo.

Os membros dessa família foram:
 Scout X 
 Scout X-1 
 Scout X-2 
 Scout X-3 
 Scout X-4 
 Scout X-5 

Família Scout de foguetes
Missões espaciais encerradas
Programa espacial dos Estados Unidos